José Mota peut être : 
 José Mota (né en 1919), un joueur de football portugais ;
 José Mota (né en 1964), un joueur de football portugais ;
 José Mota (né en 1965), acteur et humoriste espagnol ;